Firebird kan syfta på:

 Pontiac Firebird – en bilmodell från Pontiac
 Alvis Firebird – en bilmodell från Alvis
 FirebirdSQL – ett databassystem
 Firebird – tidigare namn på en webbläsare, se Mozilla Firefox
 Firebird (band) – ett brittiskt bluesrock/power trio-band
 Gibson Firebird – en elgitarr tillverkad av Gibson
  Firebird (schackprogram) – ett schackprogrammet från ChessLogik

Se även
 Fire Birds – en actionfilm från 1990